Термінальна уридилтрансфераза-1 () – білок, який кодується геном EEF1G, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 437 амінокислот, а молекулярна маса — 50 119.

Цей білок за функцією належить до факторів елонгації. 
Задіяний у такому біологічному процесі як біосинтез білка.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Фактори елонгації трансляції